Красный Луч — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Луч — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Красный Луч — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Красный Луч — посёлок в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Красный Луч — до 2000 г. название аула Хайдар Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Красный Луч — исчезнувший посёлок в Волчихинском районе Алтайского края.
 Красный Луч — село в Архаринском районе Амурской области.
 Красный Луч — исчезнувшее поселение в Альшеевском районе Башкортостана.
 Красный Луч — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Красный Луч — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Красный Луч — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Красный Луч — посёлок в Воловском районе Липецкой области.
 Красный Луч — посёлок в Грязинском районе Липецкой области.
 Красный Луч — посёлок в Данковском районе Липецкой области.
 Красный Луч — посёлок в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Красный Луч — посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Красный Луч — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Красный Луч — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Красный Луч — посёлок городского типа в Бежаницком районе Псковской области.
 Красный Луч — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Красный Луч — деревня в Шиловском районе Рязанской области.

Украина 
 Красный Луч — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Красный Луч — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Красный Луч — город областного подчинения в Луганской области.
 Красный Луч — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Красный Луч — исторический район в Харькове.

См. также 
 Красные Лучи